Джон Уолтон Коллиер (3 апреля 1929 — 19 сентября 1950) – солдат армии США, участник Корейской войны. 24 июня 1951 года награждён посмертно медалью Почёта за свой подвиг.

Награды

Наградная запись 
Звание и часть: капрал армии США, рота С, 27-й пехотный полк, 25-я пехотная дивизия.
Место и дата: близ Чиндон-ни, Корея, 19 сентября 1950

Поступил на службу в:  Уортингтон, Кентукки.

№ 86, 2 августа 1951 

Капрал Коллиер из роты С отличился благодаря выдающейся храбрости и отваге при выполнении и перевыполнении долга службы в бою. В ходе штурма стратегически важного хребта. Стойко обороняемого фанатично настроенным противником передовые отделения его роты попали под плотный автоматический огонь и были забросаны гранатами. Капрал Коллиер и трое его товарищей вызвались добровольцами и выдвинулись вперёд чтобы нейтрализовать вражеский пулемёт, мешавший продвижению роты, но дважды были отброшены. С третьей попытки капрал Коллиер несмотря на плотный огонь и падающий гранаты выдвинулся на открытое место впереди своих товарищей, штурмовал и уничтожил пулемётное гнездо, убив по меньшей мере четырёх вражеских солдат. Когда он возвратился по скалистому, открытому склону к своему взводу, вражеская граната приземлилась в середине группы. Выкрикнув предупреждение своим товарищам он самоотверженно и без колебаний накрыл собой гранату и принял её взрыв своим телом. Этим бесстрашным подвигом он спас своих товарищей от смерти и ранений. Высочайшая личная храбрость капрала Коллиера, совершенная отвага и благородное самопожертвование отражают неизъяснимую славу для него самого и поддерживают почётные традиции военной службы.

См. также 
 Список участников Корейской войны, награждённых медалью Почёта

Примечания

Ссылки 

Участники Корейской войны
Награждённые медалью Почёта (США)
Участники Корейской войны, награждённые медалью Почёта (США)
Погибшие в боях Корейской войны
Погибшие от ручной гранаты